Kohle (althochdeutsch kol) steht für:
 Kohle, fossiler Brennstoff 
 Braunkohle
 Steinkohle
 Holzkohle, durch Verkohlung von Holz entstandener Brennstoff
 Tierkohle, durch Verkohlung von Tierblut und -knochen entstandene Aktivkohle (Blutkohle, Knochenkohle)
 Pflanzenkohle (auch Biokohle), durch pyrolytische Verkohlung rein pflanzlicher Ausgangsstoffe erzeugte Kohle
 Aktivkohle, medizinische Kohle
 Zuckerkohle, Verkohlung von Zucker in Gegenwart von Kaliumcarbonat – Kaliumsilicat und nachträgliche Extraktion mit Salzsäure
 Zeichenkohle, verkohlte Holzstäbchen bzw. gepresstes Holzkohlepulver
 Kohlebürste, stromführendes Bauteil in Motoren und Generatoren
 umgangssprachliche Bezeichnung für Geld
 Spitzname von Kristian Kohlmannslehner (* 1978), deutscher Musiker und Produzent

Kohle ist Familienname folgender Personen:
 Horst Kohle (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Hubertus Kohle (* 1959), deutscher Kunsthistoriker 
 Jürgen Kohle (* 1943), deutscher Fußballspieler

Kohle ist Bestandteil der Titel folgender Werke:
 Jede Menge Kohle, Film von Adolf Winkelmann (1981)
 Ohne Kohle, Filmfestival in Wien
 Strohhalm, Kohle und Bohne, Märchen der Brüder Grimm 

Siehe auch:
 Kole
 Kohl (Begriffsklärung)
 Kohlen
 Kohle IV